Het seizoen 2018/19 van de Premier League was het 27ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Het seizoen ving aan op 10 augustus 2018 en eindigde op 12 mei 2019. Manchester City prolongeerde op de laatste speeldag de titel. Het werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Gedurende het seizoen kreeg de 6e plaats de waarde van de tweede voorronde van de Europa League. Dit omdat Manchester City de League Cup wist te winnen en zich al via de competitie plaatst voor de Champions League. Cardiff City FC, Fulham FC en Huddersfield Town FC moesten het onderspit delven en degraderen na dit seizoen.

Teams 

Aan de competitie deden 20 teams mee. Stoke City, West Bromwich Albion en Swansea City degradeerden in het seizoen 2017/18 naar de Football League Championship. Wolverhampton Wanderers promoveerde naar de Premier League als kampioen van het Championship in seizoen 2017/18. Zij zijn zes jaar afwezig geweest in de Premier League. Cardiff City promoveerde als nummer 2 van de competitie. Vanuit de playoffs wist Fulham FC te promoveren. De volgende teams waren tijdens het seizoen 2018/19 ingedeeld in de Premier League:

Trainerswissels

Eindstand

Legenda

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Assists

Wedstrijden zonder tegendoelpunten 

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2018/19